(qui signifie « Hypsilophodon du sud ») est un genre éteint de dinosaures Euornithopoda du Crétacé supérieur de l'Argentine. Il a été décrit comme le seul « Hypsilophodontidae » connu en Amérique du Sud, bien que cette évaluation ne soit pas universellement étayée, et on pense maintenant que Gasparinisaura était également un Euornithopoda basal. Seule l'espèce type est connue, .

Histoire de la découverte 
À partir de 1985, le Laboratorio de Paleovertebrados de l' a organisé des fouilles dans la formation Bajo Barreal de la fin du Cénomanien et du Turonien ancien, dans le bassin de San Jorge, dans le Nord de Chubut, en Patagonie. À Buen Pasto, près de Comodoro Rivadavia, un squelette partiel juvénile dépourvu de crâne a été trouvé.

En 1998,  a décrit cette découverte comme étant l'espèce type Notohypsilophodon comodorensis. Le nom générique combine le grec νότος, notos, « vent du sud » avec le nom du genre Hypsilophodon. Le nom spécifique fait référence à Comodoro Rivadavia.

Notohypsilophodon est basé sur le spécimen holotype UNPSJB-PV 942, un squelette partiel comprenant quatre vertèbres du cou, sept vertèbres dorsales, cinq vertèbres de la hanche, et six vertèbres caudales, quatre fragments de côtes, une partie de l'omoplate gauche (scapula), une partie de la coracoïde, un humérus (os du bras) droit, les deux ulnaes et la plus grande partie de la jambe gauche (moins le pied), un péroné droit, l'astragale et treize phalanges. Les arcs neuronaux n'étant pas fusionnés aux corps des vertèbres, son descripteur considérait que l'individu n'était pas complètement développé.

Description 
En tant qu'« Hypsilophodontidae » ou autre Ornithopoda basal, Notohypsilophodon aurait été un herbivore bipède. Sa taille n'a pas été estimée dans l'article de description, mais comme la plupart des hypsilophodontes adultes mesuraient un à deux mètres de long, ce genre aurait probablement été de taille similaire. En 2010, Gregory S. Paul a donné une estimation de  de long pour une masse de .

Phylogénie 
Martínez n'a trouvé aucune preuve que Notohypsilophodon soit un Iguanodontia et l'a plutôt attribué aux Hypsilophodontidae plus basaux, ce qui en faisait à l'époque le seul hypsilophodonte sud-américain. Rodolfo Coria a soutenu, en 1999, une étude sur les ornithopodes sud-américains, mais une étude plus récente sur les ornithopodes basaux a révélé que les restes fossiles étaient trop fragmentaires pour pouvoir être classés au-delà d'Euornithopoda, un clade d’Ornithopoda comprenant les« hypsilophodontes » et iguanodontes. De plus, les Hypsilophodontidae sont aujourd'hui considérés comme un groupe paraphylétique ne se composant pas d’espèces directement apparentées formant une branche distincte, mais représentant une série de branches successives se séparant du principal arbre des Euornithopoda. Une récente redescription de Notohypsilophodon l'a trouvé basal chez les Ornithopoda, plus basal que Gasparinisaura. En 2015, on a découvert qu'il faisait partie du clade Elasmaria (En) avec d'autres ornithopodes antarctiques et patagoniens.

Cladogramme basé sur l'analyse phylogénétique de  , 2015 :

Bibliographie

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ornithischien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Ornithopoda
Pages avec des traductions non relues
Paléontologie en Argentine
Taxon fossile décrit en 1998